Tortora steht für:

 Tortora, italienische Gemeinde

Tortora ist der Familienname von:

 Giovanna Tortora (* 1965), italienischer Judoka
 Ulrike Tortora (* 1963), deutsche Filmeditorin